Аберди́н (Місто Абердин, , ) — область в складі Шотландії. Розташована на північному сході країни. Адміністративний центр — Абердин.

Найбільші міста 

Міста з населенням понад 2 тисячі осіб:

Див. також 
 Адміністративний поділ Шотландії

Примітки 

Області Шотландії